Sarry kan syfta på:
 Sarry, Marne
 Sarry, Saône-et-Loire
 Sarry, Yonne